Australian Open 2013 - gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 14–26 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2013
Australian Open – gra pojedyncza kobiet